Arthur Cazaux è il detentore del titolo.

In finale Sho Shimabukuro ha sconfitto Arthur Cazaux con il punteggio di 6–2, 7–5.

Teste di serie 

  James Duckworth (secondo turno)
  Alexander Ritschard (primo turno)
  Antoine Escoffier (quarti di finale)
  Evan Furness (primo turno)

  Paul Jubb (primo turno) 
  Nicholas David Ionel (primo turno) 
  Peter Gojowczyk (ritirato) 
  Zdeněk Kolář (quarti di finale)

Qualificati 

  Arthur Cazaux (finale)
  Stuart Parker (primo turno)
  Shintaro Mochizuki (secondo turno)

  Dominik Palan (primo turno) 
  Jakub Menšík (secondo turno) 
  Evgenij Donskoj (primo turno)

Lucky Loser 

  Giovanni Fonio (semifinale)

Wildcard 

  Yuttana Charoenphon (primo turno)
  Jirat Navasirisomboon (primo turno)

  Kasidit Samrej (primo turno)

Alternate 

  Stefano Travaglia (primo turno)

  Beibit Zhukayev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nonthaburi Challenger III 2023